Loca bezeichnet:

 Loca (Lied), ein Lied von Shakira

Loca ist der Name folgender Personen:

 Chameen Loca (* 1990), deutsche Sängerin und Laiendarstellerin

LOCA ist die Abkürzung von:

 loss-of-coolant accident, deutsch Kühlmittelverluststörfall bei einem Kernreaktor

Siehe auch:
 Juana la Loca

LOCA